Jak w niebie – szwedzki film dramatyczny z 2004 roku
 Jak w niebie – amerykański film romantyczno-komediowy z 2005 roku